Příjmení Petrovický nese více různých osobností:

 František Petrovický (1874–1943) – československý politik
 Jiřina Petrovická (1923–2008) – česká herečka, národní umělkyně
 Ronald Petrovický (* 1977) – slovenský reprezentant v ledním hokeji
 Róbert Petrovický (* 1973) – slovenský lední hokejista

podobný název
 Petrovický mlýn
 Petrovický potok
 Petrovický tunel

Související články 
 Petrovice
 Petrovičky